вышла непосредственно в финальный турнир чемпионата наций КОНКАКАФ 1985 года. Оставшиеся 16 стран были разбиты попарно и в каждой паре по сумме двух матчей определили участников финального турнира.

Результаты 

 вышел в финальный турнир по сумме двух матчей (8:0).

 вышла в финальный турнир по сумме двух матчей (4:0).

 вышел в финальный турнир по сумме двух матчей (4:0).

 вышло в финальный турнир по сумме двух матчей (5:2).

 вышел в финальный турнир по сумме двух матчей (2:1).

 снялась,  вышла в финальный турнир автоматически.

 снялся,  вышла в финальный турнир автоматически.

 снялась,  вышел в финальный турнир автоматически.

1985
КОНКАКАФ
1986